Disclosure () — десятый студийный альбом голландской рок/метал-группы The Gathering.

Список композиций

Над альбомом работали

Участники группы 
 Hans Rutten — ударные, бэк-вокал;
 René Rutten — гитара, терменвокс, бэк-вокал;
 Frank Boeijen — клавишные, бэк-вокал;
 Marjolein Kooijman — бас, бэк-вокал;
 Silje Wergeland — вокал.

Приглашённые музыканты 
 Maaike Peterse — виолончель (треки 1, 3, 6, 7);
 Jos van den Dungen — скрипка, альт (треки 1, 2, 3, 4, 6, 7);
 Noel Hofman — труба (треки 2, 4).

Прочие 
 René Rutten — продюсер, инженер;
 George Konings — инженер;
 Herbrand Larsen — инженер;
 Arve Isdal — инженер;
 Guido Aalbers — микширование;
 Paul Matthijs Lombert — мастеринг;
 Marcus Moonen — фотография;
 Martijn Busink — дизайн;
 Carlos Manuel Vergara Rivera — рисование обложки.

Примечания 

Альбомы The Gathering